Элой Мёленберг (; 22 сентября 1912,  Шарлеруа, Бельгия — 26 февраля 1989, Шарлеруа, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный  велогонщик в 1934 - 1950 годах. Чемпион мира в групповой гонке среди профессионалов (1937).

Достижения 

 1934
 1-й — Этап 5 Tour de l'Ouest
 1935
 1-й Гран-при Фурми
 2-й Тур Фландрии
 1936
 1-й Париж — Брюссель
 1-й — Этапы 6 и 18а Тур де Франс
 3-й Circuit de Paris
 5-й Льеж — Бастонь — Льеж
 10-й Флеш Валонь
 1937
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (проф.)
 1-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1-й — Этапы 11a, 13b, 14a и 14с Тур де Франс
 1-й — Этап 1 Тур Бельгии
 1-й Grand Prix de la ville de Vilvorde
 1938
 1-й — Этапы 4a, 4b и 5e Тур де Франс
 10-й Париж — Тур
 1943
 1-й Схелдепрейс
 1945
 1-й Тур Лимбурга

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Мёленберг, Элой на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам